Суперкубок Таджикистану з футболу 2022  — 13-й розіграш турніру. Матч відбувся 8 травня 2022 року між чемпіоном Таджикистану клубом Істіклол та володарем кубка Таджикистану клубом Худжанд.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на сайті Федерації футболу Таджикистану
 Матч на transfermarkt

2022
Таджикистан
Травень 2022
2022 у таджицькому спорті